

Населені пункти та їхні частини
 Костшин — місто в Познанському повіті Великопольського воєводства
 Костшин — гміна в Познанському повіті Великопольського воєводства
 Костшин — село в гміні Висьмежице Білобжезького повіту Мазовецького воєводства

 місто Костшин-над-Одрою, Любуське воєводство Польщі

Примітки